Protest steht für:

 Protest, Ausdruck des Widerspruchs
 die zu beurkundende Zurückweisung eines Wechsels; siehe Wechselprotest
 Einspruch während eines sportlichen Wettkampfs; siehe Protest (Sport)
 Protest (Film), britischer Film, 1966